Denny es un término que también puede referirse a:
 Denny Miller, actor estadounidense.
 Denny Miller (Home and Away), personaje ficticio de la serie de televisión australiana Home and Away interpretada por la actriz Jessica Grace Smith.